Adrada de Haza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Adrada de Haza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Adrada de Haza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar